Scott Fitzgerald kan verwijzen naar:
 Scott Fitzgerald (bokser)
 Scott Fitzgerald (voetballer)
 Scott Fitzgerald (zanger)
 F. Scott Fitzgerald, Amerikaans schrijver